Die folgende Liste zeigt die ewige Tabelle der Afghan Premier League.

Ewige Tabelle 
Bei den Toren und Punkten ist die Finalrunde mit einbezogen (Sieg: 3 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt, Niederlage: 0 Punkte). Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden mit dem Endstand nach 120 Minuten gewertet.

 !! APL-Titel !! Spielzeiten
  || 2012–
 || 2012–
 || 2012–
 || 2012–
 || 2012–
 || 2012–
   || 2012–
 || 2012–
|}
Stand: Saisonende 2017

Afghan Premier League
Afghan Premier League